PAST – Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna z siedzibą w Warszawie
 PAST – Budynek centrali telefonicznej PAST w Łodzi
 PAST – budynek PAST przy ul. Zielnej 39 w Warszawie 
 PAST – program statystyczny